Bridge City (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana.
 Bridge City (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas.